Andréa Jacobsson (née en 1987), joueuse suédoise de volley-ball
Karl-Alfred Jacobsson (1926-2015), footballeur suédois
Maj Jacobsson (1909-1996), athlète suédoise
Oscar Jacobsson (1889-1945), auteur de bande dessinée suédois
Per Jacobsson (1894-1963), économiste suédois
Stefan Jacobsson (né en 1982), homme politique suédois
Sven Jacobsson (1914-1983), footballeur suédois
Ulla Jacobsson (1929-1982), actrice suédoise